L'edizione 1998-1999 della Division 2 è il 60º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Voci correlate 
 Division 1 1998-1999
 Coppa di Francia 1998-1999

Collegamenti esterni

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Ligue 2